Mikan ist
 die ursprüngliche Bezeichnung für die Satsuma (Frucht), eine aus Japan stammende Zitrusfrucht

Mikan ist der Familienname von
 George Mikan (1924–2005), US-amerikanischer Basketballspieler
 Johann Christian Mikan (1769–1844), böhmischer Botaniker und Zoologe
 Joseph Gottfried Mikan (1742–1814), böhmischer Botaniker und Arzt

Siehe auch:
Mican